Suba pode referir-se a:

Suba - músico e compositor sérvio radicado no Brasil.
Suba - grupo étnico africano.
Suba - língua africana
Suba - distrito da província de Nyanza, Quênia.
Suba - bairro de Bogotá, Colômbia

Desambiguação